Pied (, „Fuß“) steht für:
 Pariser Fuß, ein altes Längenmaß von 32,48 cm, siehe Alte  Maße und Gewichte (Frankreich)
 Jérémy Pied (* 1989), französischer Fußballspieler
Siehe auch:
 Piede